Statale ima više značenja:
 Statale (Đenova)
 Statale (Vareze)